Juan Fernando Bastos (1958), Venezolaans portretkunstenaar
 Juan Bastós, alias Jay Bastos, echte naam Rolf Steitz (1952), Duits zanger, songwriter en producer